

Assistència sanitària 
 Unitat de cures intensives

Organitzacions 
 Unió Ciclista Internacional, associació ciclista professional que regeix les competicions ciclistes en l'àmbit internacional amb seu a Aigle, Suïssa
 UCI World Tour
 UCI ProTour
 Universitat de Califòrnia a Irvine
 Unió de Corts Islàmiques de Somàlia

Programari 
 Universal Chess Interface, un protocol de comunicació de programari d'escacs